Ганскау:

 Ганскау — дворянский род.
 Ганскау, Яков Фёдорович (1786—1841) — государственный деятель, тайный советник.
 Ганскау, Михаил Фёдорович (1867—1940-е) — действительный статский советник, сенатор Финляндского Сената.